Perfect kan syfta på:

 Perfect (musikgrupp) – ett polskt rockband bildat i Warszawa år 1977
 Perfect (skivmärke) – ett skivmärke under 78-varvareran ägt av det i grunden franska skivbolaget Pathé

Sånger
 Perfect (Darin) – en låt utgiven av Darin Zanyar 2006
 Perfect (The Smashing Pumpkins-låt) – en låt av den amerikanska rockgruppen The Smashing Pumpkins från 1998
 Perfect (Simple Plan-låt) – singel från punk/pop-bandet Simple Plan från 2003
 Perfect (Fairground Attraction-låt) – en låt av det brittiska bandet Fairground Attraction från 1988
 Perfect (låt av Ed Sheeran) – en sång från 2017 av Ed Sheeran  på albumet ÷